Beaver Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Township (Carroll County, Arkansas)
 Beaver Township (Saline County, Arkansas)
 Beaver Township (Illinois)
 Beaver Township (Newton County, Indiana)
 Beaver Township (Pulaski County, Indiana)
 Beaver Township (Boone County, Iowa)
 Beaver Township (Butler County, Iowa)
 Beaver Township (Dallas County, Iowa)
 Beaver Township (Grundy County, Iowa)
 Beaver Township (Guthrie County, Iowa)
 Beaver Township (Humboldt County, Iowa)
 Beaver Township (Polk County, Iowa)
 Beaver Township (Barton County, Kansas)
 Beaver Township (Cowley County, Kansas)
 Beaver Township (Decatur County, Kansas)
 Beaver Township (Lincoln County, Kansas)
 Beaver Township (Phillips County, Kansas)
 Beaver Township (Republic County, Kansas)
 Beaver Township (Scott County, Kansas)
 Beaver Township (Smith County, Kansas)
 Beaver Township (Bay County, Michigan)
 Beaver Township (Newaygo County, Michigan)
 Beaver Township (Aitkin County, Minnesota)
 Beaver Township (Fillmore County, Minnesota)
 Beaver Township (Roseau County, Minnesota)
 Beaver Township (Taney County, Missouri)
 Beaver Township (Buffalo County, Nebraska)
 Beaver Township (Nance County, Nebraska)
 Beaver Township (North Dakota)
 Beaver Township (Mahoning County, Ohio)
 Beaver Township (Noble County, Ohio)
 Beaver Township (Pike County, Ohio)
 Beaver Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Beaver Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Beaver Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Beaver Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Beaver Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Beaver Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Beaver Creek Township
 Beaver Dam Township